Naulitz ist der Name folgender Orte: 

 Naulitz (Gera), Ortsteil der kreisfreien Stadt Gera in Thüringen
 Naulitz (Küsten), Ortsteil der Gemeinde Küsten im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen